Spanier bezeichnet:

 die Einwohner bzw. Staatsbürger Spaniens, siehe Spanien #Bevölkerung und Spanische Staatsangehörigkeit
 eine Hühnerrasse, siehe Spanier (Huhn)

Spanier ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Spanier (1889–1944), deutscher Judaist
 Ben Spanier (1887–1944), deutscher Theaterschauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer
 Edwin Spanier (1921–1996), US-amerikanischer Mathematiker
 Elias Spanier (1782–1857), deutscher Kaufmann und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hamm
 Fritz Spanier (1902–1967), deutscher Mediziner
 Herbie Spanier (1928–2001), kanadischer Jazzmusiker 
 Ina Spanier-Oppermann (* 1962), deutsche Abgeordnete und Politikerin (SPD), MdL in Nordrhein-Westfalen
 Julius Spanier (1880–1959), deutscher Arzt, Mitglied des Bayerischen Senats und Vorsitzender des Landesverbands der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern
 Marc Spanier (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Markus Spanier OSB (* 1961), deutscher Ordensgeistlicher; Abt der Abtei Marienberg
 Meier Spanier (1864–1942), deutscher Pädagoge und Germanist
 Moritz Spanier (1853–1938), deutscher Pädagoge und Autor
 Muggsy Spanier (1901–1967), US-amerikanischer Trompeter
 Nathan Spanier (ca. 1784–1865), deutscher Kaufmann und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hamm; siehe Elias Spanier#Familie
 Nicolina Dijjers Spanier, bürgerlicher Name von Lien Deyers (1909–198?), niederländische Schauspielerin
 Wolfgang Spanier (1943–2018), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Spanjer